św. Makary z Jerozolimy (zm. ok. 335) – biskup Jerozolimy
 św. Makary Wielki Egipski (ok. 300-ok. 390) – pustelnik, jeden z Ojców Pustyni
 św. Makary (1482-1563) – metropolita Moskwy
 św. Makary Żabiński (1539-1623) – mnich prawosławny

Zobacz też: Błogosławiony Makary